Sleep puede referirse a:

 Sleep, banda estadounidense de la década de los 90.
 “Sleep”, canción del grupo My Chemical Romance, de su disco The Black Parade.
 sleep, comando de la familia de sistemas operativos Unix.